Севда Ализаде (, ; ), больше известна как Севдализа () — нидерландская певица, композитор и музыкальный продюсер иранского происхождения.

Биография 
Родилась 1 сентября 1987 года в Тегеране (Иран), имеет иранские, русские и азербайджанские корни. Она вместе с семьёй переехала в Нидерланды в возрасте 5 лет. В 16 лет она покинула дом, так как, в результате школьных баскетбольных тренировок, начала играть за Голландскую национальную сборную команду по баскетболу. Обучалась в университете, получила степень магистра по бизнес-коммуникациям. Певица бегло говорит на нескольких языках: персидском, голландском, английском, французском и португальском.

В марте 2014 года Севдализа выпустила свой дебютный сингл «Clear Air» вместе с музыкальным видеоклипом. После были песни «Sirens of the Caspian» и «Backseat Love». В январе 2015 года вышел дебютный мини-альбом The Suspended Kid (EP), над которым она работала более полутора лет. The Suspended Kid был спродюсирован самой Севдализой и Роттердамским продюсером Маки. В сентябре вышло музыкальное видео для другого трека мини-альбома в стиле индастриал R&B «That Other Girl». 19 июня 2015 года певица выпустила «Marilyn Monroe», который стал лид-синглом её второго мини-альбома EP Children of Silk в стиле трип-хоп. Видео для него вышло 30 марта 2016 года. Children of Silk вышел 24 ноября 2015. В мае 2016 года вышел короткометражный фильм Sevdaliza, названный The Formula. Этот фильм посвящён теме потери нерождённого ребёнка «the pain of losing an unborn child destroyed balance in marriage and leads to tragedy». Снятый Emmanuel Adjei (сорежиссёром и продюсером была сама Sevdaliza), этот фильм включает 3 песни Sevdaliza, включая «The Language of Limbo» из альбома ISON. В октябре 2016 года вышел новый сингл, названный «Time». В следующем месяце вышел другой сингл, названный «Human», вместе с видеоклипом. «Human», «Marilyn Monroe», и «The Language of Limbo» выйдут позднее на диске ISON.

В январе 2017 года Севдализа выпустила свою первую персидскоязычную песню «Bebin» в ответ на указ № 13769. В феврале было выпущено музыкальное видео на песню «Amandine Insensible», в котором демонстрируется ограниченная роль женщин в современной культуре. В апреле «Hero» был выпущен в качестве второго сингла с её дебютного студийного альбома ISON. Альбом был выпущен в апреле 2017 года и назван в честь околосолнечной кометы ISON.

В январе 2018 года Севдализа выпустила новый трек «Soul Syncable», и он был выпущен в день супер-голубой луны. В феврале она выпустила трек «Human Nature». «Soul Syncable» и «Human Nature» стали синглами в поддержку мини-альбома The Calling, который был выпущен в марте. В мае она выпустила португальскоязычную версию своего трека «Human» под названием «Humana», чтобы отпраздновать и поблагодарить поклонников за 10 миллионов просмотров.

8 марта 2019 года Севдализа выпустила новый сингл «Darkest Hour», который стал началом новой музыкальной эры. На смену ему в следующем месяце пришел ещё один сингл «Martyr». Затем Севдализа выпустила три сингла в 2020 году: «Oh My God», «Lamp Lady» и «Joanna», а затем анонсировала свой второй студийный альбом Shabrang, который вышел 28 августа 2020 года.

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Музыкальное видео

Примечания

Ссылки 
 

Исполнители ритм-энд-блюза
Артисты, известные под псевдонимами